Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1997/98 enthält alle Spieler, die in der slowakischen Extraliga im Schach 1997/98 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 160 Spieler ein, von denen 32 keinen Wettkampf verpassten. Die Junioren des ŠK Slovan Bratislava kamen mit neun eingesetzten Spielern aus, während bei ŠK Medea Martin und ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice je 16 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren Mikuláš Maník (ŠK Tatran Prešov) und Radomír Háčik (ŠK Slovan Bratislava Junioren) mit je 8,5 Punkten aus 11 Partien, 8 Punkte aus 11 Partien erreichte Ľubomír Beťko (ŠK Medea Martin). Mit Pavol Pčola (ŠK Bestex Nové Zámky), Ján Heinrich (ŠK Radegast Dunaj Bratislava), Anton Záhradník (ŠK Trenčín) und Ladislav Milder (SO TJ Slávia UPJŠ Košice) erreichten vier Spieler 100 %. Von diesen wurden Pčola und Heinrich je zweimal eingesetzt, Záhradník und Milder je einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, HUN = Ungarn, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Bestex Nové Zámky

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Slovan Bratislava Junioren

ŠK Tatran Prešov

ŠK Trenčín

ŠK Radegast Dunaj Bratislava

ŠK Medea Martin

ŠK Baník Prievidza

ŠK Slovan Levice

1.ŠK Rimavská Sobota

ŠO TJ Slávia UPJŠ Košice

ŠK Lokomotíva Trnava

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1997
Schach 1998